Cold Fact – pierwszy studyjny album Rodrigueza. Nagrań dokonano w sierpniu i wrześniu 1969 roku w Tera-Shirma Studio w Detroit. Na rynku ukazał się w marcu 1970 roku nakładem wytwórni Sussex.

Spis utworów

Autorzy 
 Rodriguez – śpiew, gitara akustyczna
 Dennis Coffey – gitara elektryczna
 Mike Theodore – instrumenty klawiszowe
 Andrew Smith – perkusja
 Bob Pangborn – instrumenty perkusyjne
 Bob Babbitt – gitara basowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Rodrigueza
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy RCA Records